Гран-при Мид-Огайо:
 Indy 200 at Mid-Ohio — этап серии IRL IndyCar на трассе Mid-Ohio Sports Car Course
 Mid-Ohio Sports Car Challenge — этап ALMS на трассе Mid-Ohio Sports Car Course